

Codici 
 REY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reyes (Bolivia)

Geografia 
 Rey – isola del Golfo di Panama
 Rey – città dell'Iran

Persone 
 Guido Rey (1861-1935) – alpinista, scrittore e fotografo italiano
 José Manuel Rey – calciatore venezuelano
 Luis Gabriel Rey – calciatore colombiano
 Thierry Rey – ex judoka francese
 Robert Rey – chirurgo plastico del reality show Dr. 90210

Altro 
 Rey – gruppo musicale giapponese
 Rey – personaggio dei film della serie Guerre stellari Il risveglio Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker

Pagine correlate 
 Rei